De Verbandsliga Hamburg 1983/84 was het 39ste voetbalkampioenschap van de Verbandsliga Hamburg, de hoogste amateurcompetitie van Hamburg. De Verbandsliga vormde de vierde klasse onder de Oberliga Nord. 

Hummelsbütteler TV werd kampioen en nam net als vicekampioen Altona 93 deel aan de eindronde om te promoveren. Beide clubs konden ook de promotie afdwingen.

Eindstand

Externe links
  f-archiv.de

Oberliga Hamburg
Duits competitievoetbal 1983/84